Gerardo – nome proprio di persona italiano maschile
 Gerardo (anche "Girardo da Bonate") – vescovo cattolico italiano, vescovo di Bergamo
 Gerardo – vescovo cattolico italiano, vescovo di Roselle